Lotsberget kan avse:

 Lotsberget – ett berg och en stadsdel i Mariehamn
 Lotsberget, Dalarö – ett berg i Dalarö
 Labbholmen och Lotsberget – ett fritidshusområde i Norrtälje kommun